Biografies:
 Sos de Pèrgam, artista grec
 Sos (artista), artista grec
 Toponímia:
 Sos del Rei Catòlic, municipi d'Aragó, a la comarca de les Cinc Viles
 Castilló de Sos, municipi d'Aragó, a la comarca de la Ribagorça
 Acrònims: SOS, nom comú amb el que es designa el senyal de socors en el codi Morse